PNR steht für:

 PAN Air, eine spanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Panama, ITU-Code
 Partido Nacional Renovador, eine rechtsradikale portugiesische Partei
 Passenger Name Record, im Rahmen einer Flugbuchung erfasste Daten eines Fluggastes
 Philippine National Railways, nationale Eisenbahngesellschaft der Philippinen
 Flughafen Pointe-Noire in der Republik Kongo (IATA-Code)
 Point of no Return
 Polarized Neutron Reflectivity, Messmethode zur chemischen und magnetischen Charakterisierung von Dünnschichten
 Policía Nacional Revolucionaria, kubanische Polizei
 PflichtNotstandsReserve, Bevorratung von Erdöl und Erdölprodukten zur Sicherung der Energieversorgung

PNR